Beringen (Belgija), grad u belgijskoj pokrajini Limburg
 Beringen (Švicarska), grad u švicarskom kantonu Schaffhausen
 Beringen (Luksemburg), mjesto u luksemburškoj općini Mersch